Stati Uniti d'America
Lake Isabella – census-designated place della Contea di Kern, California
Lake Isabella – villaggio della Contea di Isabella, Michigan